Коютла () — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в регионе Тотонака. Административный центр — город Коютла.

Состав 
Муниципалитет состоит из 40 населённых пунктов.

Муниципалитеты Веракруса